Muški vaterpolski olimpijski turnir odigran je u Rio de Janeiru od 6. do 20. kolovoza. Branitelj naslova bila je Hrvatska. Svoj prvi naslov osvojila je Srbija.

Kvalifikacije

Glavni turnir 

Ždrijeb skupina održan je 10. travnja 2016. godine.

Skupina A 

6. kolovoza 2016.

8. kolovoza 2016.

10. kolovoza 2016.

12. kolovoza 2016.

14. kolovoza 2016.

Skupina B 

6. kolovoza 2016.

8. kolovoza 2016.

10. kolovoza 2016.

12. kolovoza 2016.

14. kolovoza 2016.

Izbacivanje

Izvori 

M